Устиново — упразднённая деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входила в состав Талицкого сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Колкачский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 58,4 км, до центра муниципального образования Талиц по прямой — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Лысцево, Кукманино, Денисово.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

27 февраля 2021 года упразднена.

Примечания

Ссылки 
 Устиново в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Кирилловского района